Clemens VIII. ist der Name folgender Personen:

 Clemens VIII. (Gegenpapst) (Gil Sánchez Muñoz y Carbón; 1369–1446), Gegenpapst von 1423 bis 1429 
 Clemens VIII. (Papst) (Ippolito Aldobrandini; 1536–1605), Papst ab 1592